Världsmästerskapet i fotboll 2010 (officiellt 2010 FIFA World Cup South Africa) spelades i Sydafrika 11 juni–11 juli. Spanien blev världsmästare efter att ha finalbesegrat Nederländerna med 1-0 efter förlängning. 

Mästerskapet var den 19:e upplagan av VM i fotboll och 32 landslag deltog i slutspelet som bestod av 64 matcher. I kvalturneringarna till VM deltog 204 lag. Det var första gången som VM i fotboll spelades i Afrika.

Bakgrund 
I enlighet med Fifas rotationssystem som användes när värdlandet av fotbolls-VM 2010 skulle bestämmas, var det ett land i Afrikas tur att hålla spelet. Egypten, Libyen/Tunisien (tillsammans), Marocko och Sydafrika lämnade in ansökningar. Den 8 maj 2004 drog Tunisien tillbaka sin ansökan och eftersom Libyens ansökan på egen hand inte räckte till när det gällde listan över krav så avslogs den.

Vid omröstningen om arrangörskapet, som hölls den 15 maj 2004 i Zürich i Schweiz, vann Sydafrika med 14 röster över Marockos 10. Egypten fick inga röster alls.

Röstningsresultat

   14 röster
   10 röster
   0 röster

  – drog tillbaka sin ansökan den 8 maj 2004
  – ansökan avslogs; nådde inte upp till kraven

Kvalspel 

Lottningen av kvalspelet till VM i Sydafrika ägde rum den 25 november 2007 i Durban. CONMEBOL-kvalet, där alla tio lag spelar i en och samma grupp, kunde dock starta redan den 13 oktober 2007.

Kvalificerade länder 

AFC (4)
 
 
 
 
CAF (6)
 
 
 
 
 
  (värdland)

CONCACAF (3)
 
 
 
CONMEBOL (5)
 
 
 
 
 
OFC (1)
 

Uefa (13)

Spelorter 
Fem av spelorterna låg på hög höjd. Johannesburg med två arenor, låg högst med dryga 1700 meter över havet.

Domare 
Den 5 februari 2010 nominerade Fifa 30 domarteam. Den 27 maj petades domarna från Paraguay och Algeriet efter att ha misslyckats på det slutgiltiga konditionstestet. I stället kallades ett domarteam från Uruguay in. Turneringen kom därför att dömas av 29 domarteam. 18 av dessa bestod av domare från ett och samma land, medan 11 team innehöll 2–3 olika nationaliteter. De 29 teamen bestod sammanlagt av 87 domare från 42 länder.

Vid varje match tjänstgjorde fem domare: en huvuddomare, två assisterande domare, en reserv för huvuddomaren (fjärdedomaren) samt en reserv för de assisterande domarna (femtedomaren). Reserverna valdes ut bland övriga domarteam i turneringen. Den 3 juni bekräftade Fifa för Fotbollskanalen.se att samtliga domare fick en ersättning på 50 000 amerikanska dollar, oavsett hur många uppdrag de tilldelades.

Det svenska domarteamet, bestående av Martin Hansson (Holmsjö), Stefan Wittberg (Märsta) och Henrik Andrén (Karlstad) var ett av totalt fem domarteam som enbart agerade reserver. De tilldelades uppdrag som fjärde- och femtedomare i gruppspelet samt i en åttondelsfinal. Efter åttondelsfinalerna fick reservdomarna samt ytterligare fem domarteam lämna turneringen. Kvar fanns 19 domarteam som konkurrerade om att få döma de åtta sista matcherna.

Huvuddomare 

AFC(Asien)
 
 
  (reserv)
 
 
Caf(Afrika)
 
 
 

Concacaf(Nord- och Centralamerika)
  (reserv)
 
 
 

OFC(Oceanien)
 
  (reserv)

Conmebol(Sydamerika)
 
 
 
 
 
  (reserv)

Uefa(Europa)
 
 
 
  (reserv)

Spelartrupper 

Precis som vid turneringen 2006 var det 23 spelare i varje lag. Varje deltagande lag var tvungna att ha bekräftat en 23-mannatrupp före den 1 juni 2010. Lagen var tillåtna att göra sena byten i fall någon blev allvarligt skadad ända fram till 24 timmar före sin första match.

Gruppspel 
Efter att kvalspelet var över lottades grupperna den 4 december 2009 i Kapstaden.

Resultat i gruppspelen
Förklaringar till tabellerna:
 S = antal spelade matcher
 V = antal vunna matcher
 O = antal oavgjorda matcher
 F = antal förlorade matcher
 GM = antal gjorda mål
 IM = antal insläppta mål
 MS = målskillnad (GM−IM)
 P = antal poäng

Placeringskriterier 
Följande kriterier användes för att avgöra lagens placering i gruppspelet:

 Flest antal poäng
 Målskillnad
 Flest antal gjorda mål

Om två eller flera lag är lika utifrån ovanstående tre kriterier avgörs rangordningen enligt följande:
 Flest antal poäng i matcherna mellan de berörda lagen
 Målskillnad i matcherna mellan de berörda lagen
 Flest antal gjorda mål i matcherna mellan de berörda lagen
 Lottning

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Grupp E

Grupp F

Grupp G

Grupp H

Sammanfattning av gruppspelet 

För första gången i ett VM avancerade inte värdnationen från första rundan. Regerande mästarna Italien och andrapristagaren Frankrike slutade på sista plats i sina respektive grupper.

Bara sex av de europeiska lagen gick vidare från gruppspelet vilket är det lägsta till antalet sedan VM började spelas med 32 lag. Samtliga sydamerikanska lag gick vidare från gruppspelet.

Vidare från gruppspelet var:

Slutspel

Slutspelsträd

Åttondelsfinaler

Kvartsfinaler 
De tre kvartsfinaler där europeiska lag mötte lag från Sydamerika slutade alla med vinst för det europeiska laget. Tyskland besegrade Argentina med 4–0, Nederländerna vände ett underläge till vinst med 2–1 mot Brasilien och Spanien besegrade Paraguay med 1–0. Det enda sydamerikanska lag som tog sig vidare från denna omgång var Uruguay, som mötte Ghana. Efter ett dramatiskt slut, där Ghana missade en straff i sista minuten av förlängningen, kunde sedan Uruguay vinna i straffläggningen.

Semifinaler 
Efter många diskussioner om Europas misslyckande i början av mästerskapet så visade det sig att tre av fyra lag i semifinalerna var från Europa. Efter Nederländernas vinst mot Uruguay med 3–2 stod det dock klart att det skulle bli en final mellan två europeiska lag. Spanien besegrade dagen efter Tyskland med 1–0 och blev det andra europeiska laget i finalen.

Bronsmatch 
Med Tysklands bronsmedalj stod det klart att européerna precis som vid turneringen i Tyskland 2006 skulle lägga beslag på alla tre medaljerna, eftersom Spanien och Nederländerna gick till final.

Final 

Finalen spelades mellan Spanien och Nederländerna den 11 juli. För Spanien var det för första gången i historien som landet hade lyckats ta sig fram till final, medan Nederländerna sedan tidigare hade spelat final två gånger, och båda gångerna förlorat. Matchen började 20:30 lokal tid, och båda landslagen drog tidigt på sig många gula kort. Under hela matchens gång drog Nederländerna på sig sju gula kort och ett rött, medan Spanien fick fem gula.

Efter en mållös match fram till slutet på förlängningen, gjorde Andrés Iniesta 1–0 för Spanien genom ett pass från Cesc Fàbregas, endast fyra minuter ifrån straffspel och därmed blev Spanien världsmästare för första gången. Redan efter första semifinalen stod det klart att ett europeiskt lag för första gången skulle vinna turneringen utanför Europa.

Slutställning

Statistik

Skytteliga 
5 mål

  Wesley Sneijder

  David Villa

  Thomas Müller

  Diego Forlán

4 mål

  Gonzalo Higuaín

  Miroslav Klose

  Róbert Vittek

3 mål

  Luís Fabiano

  Asamoah Gyan

  Landon Donovan

  Luis Suárez

2 mål

  Carlos Tévez
  Brett Holman
  Elano
  Robinho

  Keisuke Honda
  Samuel Eto'o
  Javier Hernández
  Arjen Robben

  Kalu Uche
  Tiago Mendes
  Andrés Iniesta

  Lee Chung-Yong
  Lee Jung-Soo
  Lukas Podolski

1 mål

  Martín Demichelis
  Gabriel Heinze
  Martín Palermo
  Tim Cahill
  Maicon
  Juan Silveira dos Santos
  Jean Beausejour
  Mark González
  Rodrigo Millar
  Nicklas Bendtner
  Jon Dahl Tomasson
  Dennis Rommedahl
  Didier Drogba
  Salomon Kalou
  Romaric
  Yaya Touré
  Jermain Defoe
  Steven Gerrard

  Matthew Upson
  Florent Malouda
  Kevin-Prince Boateng
  Sulley Muntari
  Dimitris Salpingidis
  Vasilis Torosidis
  Daniele De Rossi
  Antonio Di Natale
  Vincenzo Iaquinta
  Fabio Quagliarella
  Yasuhito Endō
  Shinji Okazaki
  Cuauhtémoc Blanco
  Rafael Márquez
  Klaas-Jan Huntelaar
  Dirk Kuyt
  Giovanni van Bronckhorst
  Robin van Persie

  Yakubu Aiyegbeni
  Ji Yun-Nam
  Winston Reid
  Shane Smeltz
  Antolín Alcaraz
  Cristian Riveros
  Enrique Vera
  Hugo Almeida
  Liédson da Silva Muniz
  Raul Meireles
  Cristiano Ronaldo
  Simão Sabrosa
  Gelson Fernandes
  Milan Jovanović
  Marko Pantelić
  Kamil Kopúnek
  Valter Birsa
  Robert Koren

  Zlatan Ljubijankič
  Carles Puyol
  Bongani Khumalo
  Katlego Mphela
  Siphiwe Tshabalala
  Park Chu-Young
  Park Ji-Sung
  Cacau
  Arne Friedrich
  Marcell Jansen
  Sami Khedira
  Mesut Özil
  Edinson Cavani
  Álvaro Pereira
  Maxi Pereira
  Michael Bradley
  Clint Dempsey

Självmål
  Daniel Agger (1; mot Nederländerna)
  Park Chu-Young (1; mot Argentina)

Utmärkelser 
Fem utmärkelser vid världsmästerskapet i fotboll för herrar delades ut till lag och spelare. All-star-laget röstades fram på Fifas webbplats, och var ej en officiellt utmärkelse.

All-star-lag 

  Vicente del Bosque blev vald till all-star-lagets coach.

Övriga utmärkelser 
 VM:s Guldboll:  Diego Forlán
 VM:s Guldsko:  Thomas Müller
 VM:s bästa målvakt:  Iker Casillas
 VM:s Bästa unga spelare:  Thomas Müller
 Fifa:s ärligt spel-pris:

Symboler

Matchbollen 

Fotbollen som användes vid mästerskapet var tillverkad av Adidas och bar namnet Jabulani. Ordet jabulani kommer från bantuspråket isiZulu och betyder "att fira". Bollen var prydd med elva färger, en för varje spelare på planen; det fanns också elva officiella språk i Sydafrika. Bollen var den rundaste som någonsin använts i ett fotbolls-VM och vid tester som jämfört den med tidigare VM-bollar, är det den boll som har haft störst precision.

Officiell låt 

Den officiella låten för världsmästerskapet i fotboll 2010, vald av Fifa, var Waka Waka (This Time for Africa) med den colombianska sångerskan Shakira och det sydafrikanska bandet Freshlyground. Låten fanns både i en engelsk och en spansk version och var baserad på en traditionell afrikansk soldatsång vid namn Zangaléwa. Shakira och Freshlyground uppträdde med låten på Fifa-konserten den 10 juni. Den blev också framförd under öppningsceremonin den 11 juni och finalen den 11 juli.

Öppningsceremonin 
Öppningsceremonin hölls den 11 juni på stadion Soccer City i Johannesburg, två timmar innan den första matchen spelades. Den varade i 40 minuter och inkluderade ungefär 1500 deltagare, de flesta dansare, men också artister som Thandiswa Mazwai, Timothy Moloi, Hugh Masekela, Khaled, Femi Kuti, Osibisa, R. Kelly, Hip Hop Pantsula och Soweto Gospel Choir.

Dagen före invigningen och de första matcherna, den 10 juni, höll Fifa en konsert kallad FIFA World Cup Kick-Off Celebration Concert på Orlando Stadium i Johannesburgs förort Soweto. Förband som Goldfish, 340ml och Tumi Molekane uppträdde innan den internationellt TV-sända konserten började. Artisterna som uppträdde under konserten var allt från lokala förmågor till internationellt kända artister, och bland dem kan nämnas Alicia Keys, Amadou & Mariam, Angélique Kidjo, Black Eyed Peas, BLK JKS, Freshlyground, John Legend, Juanes, K'naan, Lira, Hugh Masekela, Shakira, The Parlotones, Tinariwen, Vieux Farka Touré och Vusi Mahlasela.

Effekter av mästerskapet

Vuvuzelor 

Redan under kvalmatcherna till VM klagade spelare på vuvuzelorna som användes av supportrarna på läktarna. Man hade svårt för att kommunicera med varandra på planen, att höra domarens signaler och att kunna koncentrera sig. Under VM fortsatte det och många undersökningar publicerades som visade att dessa plasthorn kan ge hörselskador. Fifa valde dock att inte förbjuda dem.

Strejkerna 
Den 14 juni, några timmar före matchen mellan Italien och Paraguay, gick säkerhetspersonalen i strejk i Kapstaden. Även säkerhetspersonalen i Durban hade då drabbat samman med polisen. Man protesterade mot sina låga löner och arbetsförhållanden. Polisen tog över säkerhetsarbetet och nästa dag sparkades de strejkande.

Även busschaufförer strejkade och under en period tvingades arrangörerna hitta alternativa transportmedel för fotbollsfansen. Detta löste dock sig genom en överenskommelse mellan busschaufförerna och deras arbetsgivare.

Mark Schroeder, vid underrättelseföretaget Stratfor, uttryckte det som "pinsamt för den sydafrikanska regeringen" eftersom den sydafrikanska regeringen inte kunna hålla sina löften till Fifa om att arrangera ett garanterat strejkfritt mästerskap.

Kontroverser

Det bortdömda målet mellan Tyskland och England 
I åttondelsfinalen den 27 juni mellan Tyskland och England hade England reducerat till 1–2 i 37:e minuten via Matthew Upson och minuten efter det (38:e minuten) sköt engelsmannen Frank Lampard ett skott som via underkanten av ribban studsade innanför den tyska mållinjen men ut på planen igen och spelet fortsatte. I TV-repriserna framgick tydligt att bollen hade studsat innanför mållinjen. Varken huvuddomaren Jorge Larrionda eller den assisterande domaren Mauricio Espinoza uppmärksammade dock bollens korrekta väg, och därför blåstes det inte för mål. Inför det efterföljande världsmästerskapet i Brasilien infördes mållinjeteknik som med hjälp av kameror avgör om en boll passerat mållinjen eller inte.

Offsidemålet mellan Argentina och Mexiko 
I åttondelsfinalen den 27 juni där Argentina och Mexiko möttes tog Argentina ledningen med 1–0 med ett omdiskuterat mål. Lionel Messi spelade in till Carlos Tévez som då var tydligt offside när han gjorde mål. Den italienska domaren Roberto Rosetti litade på sin assisterande domare och valde att godkänna målet. När den assisterande domaren sedan uppmärksammade Rosetti på att målet inte borde godkänts hävdade de argentinska spelarna att domaren hade sett detta på TV-skärmar på arenan, något som inte reglerna tillåter. Målet blev därmed godkänt men skapade återigen en debatt kring användandet av teknik för att avgöra svåra situationer.

Referenser

Fotnoter

Källor 
 "Match schedule 2010 FIFA World Cup South Africa".  Läst 4 juni 2010.

Externa länkar 

 Officiell webbplats 
 Fifa.com